Росстани — название нескольких населённых пунктов:
 Росстани — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Росстани — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Росстани — деревня в Новоржевском районе Псковской области.